Leonor Sánchez puede designar a las siguientes personas:

 Leonor Sánchez de Castilla (Fallecida en 1344), hija del conde Sancho de Castilla y nieta de Alfonso XI de Castilla.

 Leonor Sánchez Vicuña, esposa de Emiliano Figueroa Larraín, presidente de Chile.

 Leonor Sánchez López (1918-1937), laica católica asesinada durante la persecución religiosa de Veracruz de 1937.